Sedlare est un toponyme qui peut désigner :
Shalë/Sedlare, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Sedllar/Sedlare, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kamenicë/Kosovska Kamenica, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie) ;
Sedlare, un village de Serbie centrale situé dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje.